

Persone 
 Amintore Fanfani (1908-1999) – politico italiano
 Donatella Fanfani (1962) – doppiatrice italiana
 Giuseppe Fanfani (1947) – politico italiano
 Ottavio Fanfani (1915-1981) – attore italiano
 Pietro Fanfani (1815-1879) – scrittore e filologo italiano
 Tommaso Fanfani (1943-2011) – economista italiano

Governi 
 Fanfani I, dal 18 gennaio all'8 febbraio 1954
 Fanfani II, dal 1º luglio 1958 al 15 febbraio 1959
 Fanfani III, dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1962
 Fanfani IV, dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963
 Fanfani V, dal 1º dicembre 1982 al 4 agosto 1983
 Fanfani VI, dal 17 aprile al 28 luglio 1987